Processor kan syfta på
Processor, eller centralprocessor – enheten som exekverar program i en dator
Grafikprocessor – processor som sitter på en dators grafikkort
Signalprocessor – processor som är särskilt anpassad för signalbehandling
Flyttalsprocessor – den enhet i ett datorsystem som utför beräkningar på flyttal
Mikroprocessor – samlingsbegrepp för olika programmerbara aritmetiska, digitala och elektroniska enheter
 Processor (skogsmaskin) – kvistar och apterar stammen

de:Prozessor
uk:Процесор